Fraser se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Louis Fraser
 Charles Fraser
 Frederick Charles Fraser
 Lilian Ross Fraser
 Samuel Victorian Fraser